Jacarezinho, comune dello stato di Paraná in Brasile
 Jacarezinho, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile
 Jacarezinho – stazione ferroviaria di Rio de Janeiro, situata nell'omonimo quartiere